Голицын, Александр Сергеевич:
 Голицын, Александр Сергеевич (1806—1885) — генерал-лейтенант.
 Голицын, Александр Сергеевич (1789—1858) — генерал-майор, калишский губернатор.